Polybranchia foxi är en ringmaskart som beskrevs av Thomas Henry Potts 1928. Polybranchia foxi ingår i släktet Polybranchia och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
foxi